Романівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у Романівському районі Житомирської області з адміністративним центром у с. Романівка.

Населені пункти 
Сільській раді підпорядковані населені пункти:
 с. Романівка
 с. Разіне

Склад ради 
Рада складається з 16 депутатів та голови.

Джерела 
 Картка ради на сайті Верховної Ради України